Michael Glasder (ur. 27 marca 1989 w Lake Forest) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu Norge Ski Club. Uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2015 i 2017) i w lotach narciarskich (2016 i 2018), olimpijczyk (2018), medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2004 w Westby zadebiutował w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Rok później na tej samej skoczni zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 22. miejsce. W latach 2005–2009 czterokrotnie brał udział w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Najwyższą pozycję indywidualnie zdobył w swoim ostatnim starcie, zajmując 14. miejsce.

15 lutego 2009 w Oberstdorfie po raz pierwszy wystąpił w konkursie drużynowym Pucharu Świata. W zawodach na skoczni mamuciej reprezentacja USA zajęła wówczas ostatnie, 10. miejsce. Debiut Glasdera w konkursie indywidualnym miał miejsce 16 stycznia 2010 w Sapporo i zakończył się zajęciem 48. pozycji.

Znalazł się w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych na konkursy Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. W zawodach indywidualnych na skoczni dużej zajął 46. miejsce, a w pozostałych nie wystąpił.

Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016, zajmując 37. miejsce. 20 lutego 2016 zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Regularnie startował w zawodach Pucharu Świata 2015/2016, zajmując między innymi 35. miejsce indywidualnie (12 marca w Titisee-Neustadt) i 8. w drużynie (19 marca w Planicy).

4 lutego 2017 zajął 30. miejsce w konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie, po raz pierwszy w karierze zdobywając punkt tego cyklu. 12 lutego w Sapporo był 29. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 49. miejsce indywidualnie na skoczni normalnej i 40. na dużej, a także 8. w konkursie drużyn mieszanych i 11. w drużynie męskiej. 25 marca 2017 z amerykańskim zespołem zajął 7. pozycję w konkursie drużynowym Pucharu Świata rozegranym w Planicy.

31 grudnia 2017 zwyciężył w amerykańskich kwalifikacjach na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, zdobywając tym samym miejsce w składzie amerykańskiej reprezentacji na tę imprezę. Indywidualnie zajął na niej 32. pozycję na skoczni normalnej i 46. na dużej, a konkurs drużynowy zakończył na 9. miejscu. Wystąpił również na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, zajmując 38. miejsce.

Po występie olimpijskim rozważał zakończenie kariery sportowej, jednak zdecydował się ją kontynuować. Niedługo po mistrzostwach kraju rozgrywanych w lipcu 2018 doznał kontuzji, która wykluczyła go z całego sezonu letniego 2018 i części sezonu zimowego 2018/2019. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił w lutym 2019, zajmując miejsca w czwartej i piątej dziesiątce w ramach konkursów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain.

Na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w Skokach Narciarskich 2015 zdobył złoty medal w konkursie na skoczni normalnej. Sukces ten powtórzył dwa lata później.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Glasdera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Glasdera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Glasdera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018